Laas (Gers)
 Laas (Loiret)

Desambiguações de topônimos